

Personnalités 

 Claude-Clair Francin (1702-1773), sculpteur français ;
 Nicolas Francin (1735-1802), évêque constitutionnel français.

Lieux 

 Francin, ancienne commune française de la Savoie, en Auvergne-Rhône-Alpes ; fusionnée avec Les Marches pour former la commune nouvelle Porte-de-Savoie.